Pierre Margot peut faire référence à : 
 Pierre Margot (1922-2011), architecte spécialiste des monuments historiques suisse ; 
 Pierre Margot (1966-   ), comédien, metteur en scène et auteur-compositeur-interprète français ; 
 Pierre Margot (1950-   ), chercheur en criminalistique suisse.